Ферри (, ) — личное имя и фамилия. Известные носители:

Имя 
 
 
 
 Ферри IV (1282—1329) — герцог Лотарингии с 1312 года из династии Шатенуа.

Фамилия 
 Ферри, Алессандра (род. 1963) — итальянская прима-балерина.
 Ферри, Антонио (1912—1975) — итальянский и американский учёный в области высокоскоростной аэродинамики.
 Ферри, Габриэль (1809—1852) — французский писатель, автор приключенческих романов для юношества о Латинской Америке.
 
 Ферри, Дэнни (род. 1966) — американский профессиональный баскетболист.
 Ферри, Жан-Мишель (род. 1969) — французский футболист, известный по выступлениям за клуб «Нанта».
 Ферри, Жордан (род. 1992) — французский футболист, полузащитник.
 Ферри, Жюль (1832—1893) — французский политический деятель.
 Ферри, Брайан (род. 1945) — английский музыкант, фронтмен группы Roxy Music.
 Ферри, Бьёрн (род. 1978) — шведский биатлонист.
 Ферри, Клод Жозеф (1756—1845) — французский якобинец и металлург, несколько лет работавший в России.
 Ферри, Лев Вячеславович (1906—1944) — советский генетик.
 Ферри, Луиджи (1826—1895) — итальянский философ.
 Ферри, Мауро (1920—2015) — итальянский государственный деятель, министр промышленности, торговли и ремесел, председатель Конституционного суда Италии.
 Ферри, Риккардо (род. 1963) — итальянский футболист, защитник.
 Ферри, Роже (род. 1932) — французский шахматист.
 Ферри, Саймон (род. 1988) — шотландский футболист, опорный полузащитник клуба «Суиндон Таун».
  (1827—1896) — американский политик.
 Ферри, Эльда (более известна как Хедда Хоппер; 1890—1966) — американская актриса и обозреватель светской хроники.
 Ферри, Чиро (1634—1689) — итальянский художник в стиле барокко и скульптор, главный ученик и последователь Пьетро да Кортона.
 Ферри, Эдвард (род. 1941) — американский гребец.
 Ферри, Энрико (1856—1929) — итальянский криминолог и политический деятель.

Составные фамилии 
 Тесто-Ферри, Клод (1773—1856) — французский военный деятель, генерал-майор, барон Ферри и Империи.
 Ферри-Пизани, Пьер (1901—1963) — французский профсоюзный деятель.

Топоним 
 Ферри — административно-территориальный округ штата Вашингтон, США.
 Боннерс-Ферри — город на севере штата Айдахо, США.
 Грирс-Ферри — город, расположенный в округе Клиберн (штат Арканзас, США).
 Ферри-Пасс — статистически обособленная местность, расположенная в округе Эскамбиа (штат Флорида, США).

Другое 
 «Харперс Ферри» — серия из 4 американских десантных кораблей-доков, построенных с 1995 года и находящихся в строю до настоящего времени.

См. также 
 Статен-Айленд Ферри — пассажирская паромная переправа, корабли которой совершают регулярные рейсы между районами Нью-Йорка — Манхэттеном и Статен-Айлендом.
 Феррис
 Правительство Ферри
 Саут-Ферри (значения)